Sweets est un mot anglais signifiant sucreries, et peut désigner :

Patronymes 
 Carolina Sweets, actrice de films pornographiques américaine ;
 John Sweets, historien américain.

Musique

Artistes 
 Harry  Edison, trompettiste et musicien de jazz américain ;
 SweetS, groupe de J-pop actif entre 2003 et 2006.

Dans la fiction 
 Lance Sweets, personnage de la série télévisée Bones incarné par l'acteur américain John Francis Daley.

Homonymie